Казанский район
 Казанский район (Казахская ССР) (1955—1963)
 Казанский район (Марийская АССР) (1943—1959)
 Казанский район (Сибирский край) (1925—1929)
 Казанский район (Северо-Кавказский край) (1924—1927)
 Казанский район (Татарстан) (1927—1938)
 Казанский район (Тюменская область) (с 1931)